Röhrig est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Géza Röhrig (1967-), acteur hongrois
 Walter Röhrig (1892-1945), peintre allemand

 Röhrig est aussi une commune allemande de Thuringe